

Тованда — місто, штат Канзас
 Тованда — місто, штат Пенсільванія
 Тованда — селище, штат Іллінойс
 Тованда Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія